Grimme är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Günther Grimme (1926–2003), tysk konsthistoriker
 Friedrich Wilhelm Grimme (1827–1887), tysk diktare
 Hubert Grimme (1864–1942), tysk semitist

Tyska efternamn